Allocreadium är ett släkte av plattmaskar. Allocreadium ingår i familjen Allocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Allocreadium